Malinowski est un patronyme polonais porté notamment par :

 Bronisław Malinowski (1884-1942), anthropologue, ethnologue et sociologue polonais ;
 Bronislaw Malinowski (1951-1981), athlète polonais, champion olympique sur 3 000 m steeple aux jeux Olympiques d'été de 1980 ;
 Jay Malinowski (1982-), musicien canadien ;
 Lucjan Malinowski (1839-1898), linguiste.

Voir aussi
 
 Kalinowski

Homonymie de patronyme
Patronyme polonais